Чемпионат Испании по футболу 2001/2002 — 71-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Валенсия» стал чемпионом Испании в 5-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забит 961 гол.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Реал Мадрид» получил право участвовать в Лиге чемпионов как победитель текущего розыгрыша.
2 «Реал Мадрид» и «Депортиво» финалисты кубка Испании получили право участвовать в Лиге чемпионов по итогам чемпионата, поэтому «Алавес», занявший 7-е место, квалифицировался в кубок УЕФА.

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Сельта» — 1:6 (31-й тур, 24 марта 2002 года)
 «Вильярреал» — «Атлетик Бильбао» — 5:2 (32-й тур, 31 марта 2002 года)
 «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас» — 7:0 (25-й тур, 10 февраля 2002 года)
 Самая крупная победа в гостях: 6 голов
 «Тенерифе» — «Барселона» — 0:6 (23-й тур, 3 февраля 2002 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас» — 7:0 (25-й тур, 10 февраля 2002 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

2002
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2001 году
Спорт в Испании в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002